Ранчо Котиха има више значења:

 Ранчо Котиха (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Котиха (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику